

Codici 
 MOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mong Hsat / Monghsat (Birmania)

Mineralogia 
 Mog – abbreviazione di mogánite

Note